Цуцунава Цецилія Ражденівна (груз. ცეცილია წუწუნავა; 12 травня 1892, Озурґеті — 5 вересня 1956, Тбілісі, Грузинська РСР, СРСР) — грузинська акторка театру.
 Олександр Цуцунава — грузинський кінорежисер.